Progressieve multifocale leukencefalopathie, een ernstige neurologische aandoening 
een Pakistaanse politieke partij, zie Moslimliga
zie voor de fracties waarin deze partij zich splitste, PML-F, PML-N en PML-Q
Palm Markup Language, een bestandsformaat voor e-books
Physical Markup Language
TNO Prins Maurits Laboratorium